Idris II es un nombre de rey musulmán que puede referirse a:
Idrís II (788-791), rey de la dinastía idrísida de Marruecos.
Idris II (1042-1047), rey de la taifa de Málaga.
Idris II (1266-1269), califa del imperio almohade.